Ferdinand II. je jméno těchto panovníků:

Císařové
 Ferdinand II. Štýrský (1578–1637) – císař Svaté říše římské (1619–1637), král český, uherský a chorvatský (1619–1637)

Králové
 Ferdinand II. Leónský (1137–1188) – leónský král (1157–1188)
 Ferdinand II. Aragonský (1452–1516) – král aragonský, sicilský a valencijský, mallorský (1479–1516)
 Ferdinand II. Neapolský Ferrantino (1469–1496) – neapolský král (1495–1496)
 Ferdinand II. Neapolsko-Sicilský (1810–1859) – král obojí Sicílie (1830–1859)
 Ferdinand II. Portugalský (1816–1885) – portugalský král (1837–1853)

Vévodové
 Ferdinand II. Tyrolský (1529–1595) – rakouský arcivévoda
 Ferdinand II. Toskánský (1610–1670) – toskánský velkovévoda (1621–1670)
 Ferdinand II. Braganzský (1430–1483) – vévoda z Braganzy (1430–1483)

Poznámky 

Rozcestníky - panovník

de:Liste der Herrscher namens Ferdinand#Ferdinand II.
eo:Ferdinando (regantoj)#Ferdinando la 2-a